Captain America bezeichnet:

 Captain America, US-amerikanische Comicfigur aus dem Marvel-Universum
 Captain America (Motorrad), Peter Fondas Motorrad aus dem Film Easy Rider
 Captain America (1944), US-amerikanisches Serial aus dem Jahr 1944
 Captain America (1966), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1966
 Captain America (1979), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1979
 Captain America (1990), US-amerikanischer Direct-to-Video-Film aus dem Jahr 1990
 Captain America: The First Avenger, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2011
 Captain America XXX: An Axel Braun Parody, US-amerikanische Pornoparodie aus dem Jahr 2013
 The Return of the First Avenger (Originaltitel: Captain America: The Winter Soldier), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2014
 The First Avenger: Civil War (Originaltitel: Captain America: Civil War), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2016

Captain America ist der Spitzname folgender Personen:
 Randy Couture (* 1963), US-amerikanischer Kampfsportler und Schauspieler
 Claudio Reyna (* 1973), US-amerikanischer Fußballspieler